Аројо Венадо има више значења:

 Аројо Венадо, Сексион Терсера (Сан Фелипе Халапа де Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Венадо (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Венадо (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику